With The Beatles () — второй студийный альбом британской рок-группы The Beatles, выпущенный в 1963 году. Семь из четырнадцати песен альбома With The Beatles были написаны Джоном Ленноном и Полом Маккартни, шесть песен были заимствованы у других авторов и впервые за всё время существования группы свою песню представил Джордж Харрисон — «Don’t Bother Me».

Самой популярной песней альбома была «All My Loving». Несмотря на то, что эта песня не была выпущена в Великобритании синглом, она очень часто исполнялась на концертах, а кроме того, в 1963 году получила приз на церемонии награждения Ivor Novello Awards как «Вторая выдающаяся песня года».

В отличие от первого альбома, With The Beatles записывался достаточно долго — работа над ним началась летом 1963 года, а вышел в свет он только 22 ноября. Ещё до выхода With The Beatles на него поступило 250 тысяч предварительных заказов. Таким образом, впервые в истории Великобритании долгоиграющий альбом стал «серебряным» ещё до начала продаж. Как и все остальные альбомы группы, With The Beatles очень быстро достиг первого места в британском хит-параде.

Общая информация 
Положение в британском хит-параде: 1-е место в течение 21 недели подряд с 7 декабря 1963 года (CD-версия достигла 40-го места в 1987 году)

В 2011 году обложка альбома заняла 36-е место в списке лучших обложек альбомов всех времён по мнению читателей интернет-издания Music Radar.

Список композиций

Участники записи 
The Beatles:

 Джон Леннон — ритм-гитара, вокал, хлопки, бэк-вокал, акустическая гитара, губная гармоника на "Little Child", тамбурин на "Don't Bother Me"
 Пол Маккартни — бас-гитара, бэк-вокал, хлопки, вокал, фортепиано на "Little Child", клаве на "Don't Bother Me"
 Джордж Харрисон — соло-гитара, бэк-вокал, хлопки, вокал, акустическая гитара
Ринго Старр — ударные, хлопки, маракас, бонго на "Don't Bother Me" и "Til There Was You", вокал, тамбурин, ковбелл

Производство:

Роберт Фриман — фотография на обложке
 Джордж Мартин — аранжировка, продюсирование, сведение; фортепиано на "You Really Got a Hold on Me", "Not a Second Time" и "Money", орган Хаммонда на "I Wanna Be Your Man"
Норман Смит — работа со звуком и микширование

Примечания

Ссылки 
 Эквиритмический перевод всех песен альбома
 With The Beatles на discogs.com

Альбомы 1963 года
1963 11 22
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы с аранжировками Джорджа Мартина
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Альбомы Parlophone
Альбомы рок-н-ролла
Поп-альбомы
Рок-альбомы